Hill County er navnet på 2 counties i USA:

 Hill County, Montana
 Hill County, Texas